bł. Paula Gambara Costa (1463–1515) – włoska hrabina, tercjarka franciszkańska
 bł. Paula Isla Alonso de Santa Anastasia (1863–1936) – hiszpańska karmelitanka miłosierdzia, męczennica

Zobacz też:
 Święta Paula